Олександр III:

 Олександр ІІІ — 169-й Папа Римський
 Олександр III — король Шотландії
 Олександр III — цар Імеретії
 Олександр III — російський імператор
 Олександр III (патріарх)
 Олександр III Злий — господар Волощини у 1592—1593 роках